Amadeusz II Sabaudzki (ur. ok. 1050, zm. 26 stycznia 1080) – hrabia Sabaudii w latach 1060-1080.

Życiorys 
Amadeusz II był synem Ottona z dynastii sabaudzkiej i  Adelajdy z Susy, córki Olderyka Manfreda II, margrabiego Turynu. Ożenił się z Joanną, córką hrabiego Genewy, z którą doczekał się kilkorga dzieci:
 Adelajdy (zm. 1090), żony Manassesa V de Coligny 
 Ausilii, drugiej żony Humberta II de Beaujeu
 Humberta II, hrabiego Sabaudii
 Oddone
 Konstancji, żony Ottona II, markiza Montferrat

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w XI wieku
Zmarli w 1080